Kanyakumari (district), een district in de Indiase staat Tamil Nadu
Kanyakumari (plaats), voorheen Kaap Comorin, de zuidelijkste plaats op het Indiase vasteland, gelegen in de staat Tamil Nadu